Cardoni ima više značenja:
 Cardoni, Caserta
 Cardoni, Cuneo
 Cardoni, Savona
 Cynara cardunculus, biljka